Санча - топоним и фамилия:

Топоним 
 Санча — упразднённая деревня в Удмуртии.
 Санча — река в Удмуртской республике России.

Фамилия 
 Санча Арагонская (1478—1506) — внебрачная дочь Альфонсо II, короля Неаполя.
 Санча Прованская (1228—1261) — графиня Корнуэльская, римская королева.